Abramovitz est un patronyme porté notamment par :

 David Abramovitz (né en 1949), pianiste franco-américain ;
 Max Abramovitz (1908-2004), architecte américain ;
 Moses Abramovitz (1912-2000), économiste américain.